Kurt von Schmalensee kan syfta på: 

 Kurt von Schmalensee (arkitekt), arkitekt, 1896–1972
 Kurt von Schmalensée (ingenjör), överingenjör, 1848–1925 (ibland även stavat Schmalensee)